Список компьютерных игр о Национальной хоккейной лиге.

Списки компьютерных игр